
Auburn Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 , du comté de Lincoln.

Illinois 
 Auburn Township, du comté de Clark.
 Auburn Township, du comté de Sangamon.

Iowa 
 Auburn Township, du comté de Fayette.

Kansas 
 , du comté de Shawnee.

Ohio 
 , du comté de Crawford.
 , du comté de Geauga.
 , du comté de Tuscarawas.

Pennsylvanie 
 , du comté de Susquehanna.

Homonymie de townships